Sommarnöje kan syfta på:

 Sommarnöje – ett större enfamiljshus, se Sommarvilla
Sommarnöje (konstverk) – en akvarellmålning utförd 1886 av Anders Zorn
Sommarnöje sökes – en svensk film från 1957
Sommarnöje (TV-program) – ett underhållningsprogram av Per Eric Nordquist